Sloveens voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Sloveens voetbalelftal onder 16 (vrouwen)